Jumanji (boek), een kinderboek van Chris Van Allsburg
 Jumanji (film), een film uit 1995 van Joe Johnston, gebaseerd op het boek
 Jumanji: Welcome to the Jungle, een film uit 2017, het vervolg op de oorspronkelijke film
 Jumanji: The Next Level, een film uit 2019, het vervolg op Jumanji: Welcome to the Jungle
 Jumanji (animatieserie), een tekenfilmserie gebaseerd op de film